Одри Тиффани Чин (; ) — американская фигуристка, выступавшая в одиночном катании. Бронзовый призёр чемпионата мира (1985, 1986), чемпионка США (1985), участница Олимпийских игр (1984) и чемпионка мира среди юниоров (1981)  

Тиффани Чин в 1981 году выиграла чемпионат мира среди юниоров. В 1984 году она стала второй на чемпионате США, выиграв короткую и произвольную программы, и квалифицировалась на Олимпиаду 1984 года. В Сараево она занимала двенадцатое место после обязательной программы. Второе место в короткой программе и третье в произвольной позволили ей занять в общем зачёте четвёртое место. После чемпионата мира 1985 года Тиффани стала тренироваться у Дона Лоуса. В 1986 году она вернулась  к прежнему тренеру Джону Никсу. В 1987 году Чин перешла в профессионалы. Позднее окончила университет и работала тренером и техническим специалистом. Её ученица Кайлани Крейн — участница Олимпийских игр и многократная чемпионка Австралии.

Результаты

Ссылки

Примечания

Персоналии по алфавиту
Фигуристы США
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1984 года
Тренеры по фигурному катанию США